

Cancelleria 
 5H – gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Codici 
 5H – codice vettore IATA di Kato Air